2xS — тринадцятий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Love Leads to Madness - 4:08
 Boys in the Band - 3:06
 You Love Another - 3:58
 Gatecrash - 3:19
 Games - 4:48
 Back to the Trenches - 4:02
 Dream On - 3:28
 Lonely in the Night - 4:21
 Preservation - 4:02
 Take the Rap - 2:42
 Mexico - 2:53

Джерела 
 2xS  allmusic
 2xS  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth